Cruzeiro (arquitetura) — área de uma igreja
 Cruzeiro (monumento) — cruz de pedra em praças e adros
 Cruzeiro (viagem) — viagem de lazer
 Cruzador — navio também conhecido por cruzeiro

Moedas 
 Cruzeiro (moeda) — padrão monetário utilizado em três períodos distintos da história do Brasil
 Cruzeiro novo — padrão monetário transitório adotado no Brasil entre 1967 e 1970
 Cruzeiro real — padrão monetário adotado no Brasil entre 1993 e 1994

Localidades

Brasil 
 Cruzeiro (Belo Horizonte) — bairro do município de Belo Horizonte
 Cruzeiro (Distrito Federal) — região administrativa do Distrito Federal
 Cruzeiro (São Paulo) — município do estado de São Paulo
 Cruzeiro do Iguaçu — município do estado do Paraná
 Cruzeiro do Oeste — município do estado do Paraná

Portugal 
 Cruzeiro (Olhalvo) — localidade do concelho de Alenquer

Outros usos 
 O Cruzeiro — antiga revista brasileira
 O Cruzeiro (Santo Daime) — hinário da doutrina do Santo Daime
 Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul — antiga companhia aérea brasileira
 Míssil de cruzeiro — míssil guiado que transporta carga explosiva
 Transatlântico — que às vezes também é chamado de cruzeiro

Desambiguações de topônimos